Újpalota, falu Romániában, Bihar megyében
 Újpalota, Budapest városrésze a XV. kerületben